

Musica 
 The Walk – singolo degli Eurythmics del 1982
 The Walk – singolo dei The Cure del 1983
 The Walk – album degli Hanson del 2007

Cinema 
 The Walk – film di Robert Zemeckis del 2015
 The Walk - film di Daniel Adams del 2022